Александар Обреновић може да се односи на следеће особе:
 Краљ Александар Обреновић (1876-1903), последњи српски краљ из династије Обреновић
 Александар Обреновић (сценариста) (1928-2005), српски сценариста